A 22 107-es számú mellékút egy öt számjegyű mellékút Nógrád vármegyében, a Karancs hegységben.

Nyomvonala 
A 22-es főútból ágazik ki, annak a 48+500-as kilométerszelvénye közelében, Endrefalva belterületének keleti felében, a különálló Babat településrész nyugati szélén, északkelet felé, Kossuth út néven. Mintegy fél kilométer után átlép Piliny területére, ott a neve eleinte Széchenyi út, később Losonci utca. A zsákfalunak számító község északi részén ér véget.

Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 1,772 kilométer.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 24. 

22107